Свято́й исто́чник:

 Святой источник — небольшой водоём (родник, ключ), традиционное место поклонения.
 «Святой источник» — бренд бутилированной питьевой воды, выпускаемой с 1994 года в Костромской области.
 Святой источник — водопад в Пинежском районе Архангельской области.